Панфи́ловский — топоним в честь генерала Панфилова, командира 316-й стрелковой (8-й гвардейской) дивизии, сформированной в Средней Азии и участвовавшей в обороне Москвы.

Топонимы 
 Панфиловский (бывший район Москвы)
 Панфиловский проспект
 Панфиловский район (Алматинская область) — район Алматинской области Казахстана.
 Панфиловский район (Киргизия) — район Чуйской области Киргизии.

Другое 
 Панфиловский, Иван Никитович (1936—2019) — советский хозяйственный, государственный и политический деятель, Герой Социалистического Труда.

См. также 
 Панфиловка
 Панфиловцы